2 miejscowości w Polsce:
 Berkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy
 Berkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo